Убонратчатхани () — провинция (чангват), расположенная в регионе Исан (Таиланд); крайняя восточная провинция страны.  Административный центр и крупнейший город — Убонратчатхани. 

Площадь 16 112,650 км². Население — 1 844 669 человек (на 2014 год).

История 
В 1972 года Убонратчатхани была выделена в отдельную провинцию из состава провинции Ясотхон. 12 января 1993 года 7 районов провинции были выделены в отдельную провинцию Амнатчарен.

География 
Граничит с провинциями Сисакет, Ясотхон, Амнатчарен; на севере и востоке — Сарван и Тямпасак (Лаос), юге — Махасаракхам (Камбоджа).

На востоке провинции расположено Сириндхорн, площадью 292 км² созданное в 1968 году.

Пограничное положении провинции использовалось вьетнамским антикоммунистическим повстанческим движением Хоанг Ко Миня и Ле Хонга для вооружённых рейдов во Вьетнам и Лаос. Повстанческая база в 1980—1991 годах располагалась в районе Бунтхарик

Административное деление 

Подразделяется на 25 района (ампхе), которые состоят из 219 подрайонов (тамбон) и 2 469 поселений (мубан).

Пропущенные номера — районы в составе провинции Амнатчарен.

Климат

Примечания

Ссылки 
 Tourism Authority of Thailand (TAT): Ubon Ratchathani
 Website of province (Thai only)

Провинции Таиланда